Conform Bibliei, Iochebed (în ebraică יוכבד, Iocheved; în arabă: يوكابد Yūkābid) a fost fiica lui Levi și mama lui Miriam, Aaron și Moise. A fost soția lui Amram, precum și mătușa lui. Nu există detalii cu privire la viața ei. Conform legendei evreiești, mama lui Moise este îngropată în Mormântul Matriarhilor, în Tiberiada. Este lăudată pentru credința ei în Dumnezeu.

Nașterea lui Moise
Se consideră că povestea lui Iochebed este descrisă în Cartea Exodului (2:1–10) – deși ea nu este numită în mod explicit aici. (Numele ei este menționat pentru prima dată în Exodul 6:20.) Ea a trăit în Egipt, unde descendenții lui Israel au fost asupriți. Faraonul hotărâse ca toți băieții lor să fie aruncați în Nil, pentru că se temea că ar putea deveni prea puternici. Când s-a născut Moise, copilul ei cel mai mic, Iochebed l-a ascuns timp de trei luni până când ea nu l-a mai putut ascunde. Pentru a-i salva viața, a a pus copilul într-un coș și i-a dat drumul pe Nil. Coșul a ajuns în mâinile fiicei faraonului care se scălda în râu. Din compasiune, a decis să-l adopte. „Sora” copilului (presupusă a fi Miriam), i-a sugerat să-i găsească o femeie evreică care să alăpteze copilul. Fiica faraonului a fost de acord și astfel Miriam și-a chemat mama, care a fost desemnată să aibă grijă de el. Astfel, Iochebed și-a alăptat fiul până când acesta a fost destul de mare și l-a adus la fiica faraonului, care l-a adoptat ca fiu al ei. Povestea continuă cu Moise, care a crescut pentru a deveni conducătorul Exodului, conducându-și poporul afară din țara Egiptului.

Relația cu Amram

Conform cărții Numeri, Iochebed i s-a născut lui Levi când acesta a trăit în Egipt.  Amram era fiul lui Chehat, care era fiul lui Levi. Astfel Iochebed ar fi și mătușa lui Amram și soția sa. Acest tip de căsătorie între rude a fost ulterior interzis de legea lui Moise. Iochebed este considerată și sora tatălui lui Amram în textul masoretic din Cartea Exodului 6:20, dar traducerile antice diferă în acest sens. Unele manuscrise grecești și latine ale Septuagintei afirmă că Iochebed era verișoara tatălui lui Amram, iar altele afirmă că ea era verișoara lui Amram. În Testamentul apocrif al lui Levi, se spune că Iochebed s-a născut, ca fiică a lui Levi, când Levi avea 64 de ani.

Arbore genealogic 
Conform textului masoretic, arborele genealogic al lui Iochebed este următorul:

Conform Septuagintei, totuși, Iochebed ar fi o vară a lui Amram sau a lui Chehat:

Note 

 

Personaje biblice
Vechiul Testament
Femei în Biblie